Karima – città del Sudan
Karima – forma femminile del nome proprio di persona arabo Karim
 Karima – cantante italiana
 Karima Shapandar – un personaggio dei fumetti
 Karima – album di Karima
 Karima – genere di piante della famiglia Euphorbiaceae